Schaufelberger ist der Familienname folgender Personen:

 Arnold Schaufelberger (1874–1938), russisch-schweizerischer Großkaufmann
 Barbara Schaufelberger (1645–1718), Schweizer Druckerin
 Leonhard Schaufelberger (1839–1894), russisch-schweizerischer Architekt
 Otto Schaufelberger (1901–1987), Schweizer Lehrer und Schriftsteller
 Philipp Schaufelberger (* 1970), Schweizer Jazzgitarrist
 Walter Schaufelberger (1926–2014), Schweizer Militärhistoriker